James Cecil (1648–1683) – brytyjski arystokrata i polityk, 3. hrabia Salisbury
 James Cecil (1666–1694) – brytyjski arystokrata i polityk, 4. hrabia Salisbury
 James Cecil (1666–1694) – brytyjski arystokrata i polityk, 5. hrabia Salisbury
 James Cecil (1713–1780) – brytyjski arystokrata i polityk, 6. hrabia Salisbury
 James Cecil (1748–1823) – brytyjski arystokrata i polityk, 1. markiz Salisbury

Zobacz też 
 James Gascoyne-Cecil